Ко́пленд () — английская фамилия. Известные носители:

 Копленд, Аарон (1900—1990) — американский композитор, пианист, дирижёр и педагог.
 Копленд, Джеймс (1791—1870) — британский врач.
 Копленд, Робин (род. 1953) — шотландский кёрлингист, тренер по кёрлингу, блоггер.

См. также 
 Коупленд